Ernest Kallet Bialy (1943-2012), footballeur ivoirien
 Harvey Bialy (né en 1945), biologiste américain